Reprezentacja Grecji w piłce nożnej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy nożnych Grecji. Swój pierwszy oficjalny mecz międzypaństwowy rozegrała w 1920 roku. W meczu pierwszej rundy Igrzysk Olimpijskich w Antwerpii Grecy przegrali 0:9 z reprezentacją Szwecji. Kolejny mecz reprezentacja Grecji rozegrała dopiero w 1929 roku. Na stadionie Panathinaikosu gospodarze przegrali wówczas z drugą reprezentacją Włoch 1:4. Było to pierwsze spotkanie Greków uznawane przez UEFA.

Historia 
Do niedawna drużyna Grecji uchodziła za piłkarskiego słabeusza – w latach 1954–1990 eliminacje do kolejnych mistrzostw świata kończyła na ostatnim lub przedostatnim miejscu w grupie. W roku 1980 grała wprawdzie w mistrzostwach Europy (w kwalifikacjach wyprzedziła Węgry i Związek Radziecki), ale we Włoszech, mimo remisu z RFN w ostatnim spotkaniu, odpadła z turnieju już po fazie grupowej (zdobyła jeden punkt, bramki 1:4).

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 1980

Eliminacje do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1980 
Grupa 6

Finały Euro 1980 
Grupa A

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1982 
Grupa 5

Eliminacje do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1984 
Grupa 3

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1986 
Grupa A

Eliminacje do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1988 
Grupa 5

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1990 
Grupa A

Eliminacje do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1992 
Grupa 6

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1994

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1994 
Grupa E

Na kolejny awans do wielkiej imprezy Grecy musieli czekać czternaście lat – w 1994 roku zadebiutowali na Mundialu dzięki udanym kwalifikacjom w których reprezentacja Grecji zajęła pierwsze miejsce w grupie, wyprzedzając kolejno reprezentacje Rosji, Islandii, Węgier oraz Luksemburga. Na światowym czempionacie zaprezentowali się jednak słabo. W trzech meczach stracili dziesięć bramek, nie strzelając ani jednej (0:4 z Argentyną, 0:4 z Bułgarią i 0:2 z Nigerią). Nie pomogły im liczne zmiany kadrowe (w każdym spotkaniu grała niemal zupełnie inna jedenastka, po dziewięćdziesiąt minut rozegrał każdy z trzech bramkarzy). W obu tych turniejach reprezentację prowadził ten sam szkoleniowiec – Alkietas Panagulias.

Finały MŚ 1994 
Grupa D

Eliminacje do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1996 
Grupa H

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1998 
Grupa 1

Eliminacje do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2000 
Grupa 2

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2002 
Grupa 9

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2004

Eliminacje do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2004 
Grupa F

Finały Euro 2004 
Na Euro 2004 Grecja, mimo iż w eliminacjach zajęła w grupie pierwsze miejsce, wyprzedzając m.in. Hiszpanię i Ukrainę, nie jechała w roli faworyta. Na boiskach Portugalii podopieczni niemieckiego trenera Otto Rehhagela zdobyli jednak mistrzostwo Europy. Żelazna dyscyplina taktyczna i skuteczna gra w defensywie (bramkarz Andonios Nikopolidis oraz obrońcy Traianos Delas i Jurkas Seitaridis zostali wybrani do najlepszej jedenastki turnieju) sprawiły, że, chociaż Grecy nie grali efektownie, potrafili zwyciężyć wyżej notowanych rywali – obrońców tytułu Francję, Czechy i dwukrotnie Portugalię.

Grupa A

Ćwierćfinał

Półfinał

Finał

Puchar Konfederacji 2005 
Grupa B

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2006 
Grupa 2

Eliminacje do kolejnej imprezy, Euro 2008 Grecy zakończyli na pierwszym miejscu w grupie. W meczach z Turcją, Norwegią, Bośnią i Hercegowiną, Mołdawią, Węgrami i Maltą zdobyli 31 punktów w dwunastu spotkaniach dzięki dziesięciu zwycięstwom, remisowi i porażce.

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2008

Eliminacje do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2008 
Grupa C

Na tym turnieju Grecja znalazła się w grupie D razem z Hiszpanią, Rosją i Szwecją. Po przegraniu wszystkich trzech meczów (kolejno ze Szwecją 0:2, Rosją 0:1 i Hiszpanią 1:2) z zerowym dorobkiem punktowym zajęli ostatnie miejsce w grupie i odpadli z turnieju.

Finały Euro 2008 
Grupa D

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2010

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010 
Grekom przyszło grać ze Szwajcarią, Łotwą, Izraelem, Luksemburgiem i Mołdawią. Zajęli w nich drugie miejsce z dorobkiem dwudziestu punktów po dziesięciu meczach dzięki sześciu zwycięstwom, dwóm remisom i dwóm porażkom. O awans do afrykańskiego czempionatu musieli więc grać w barażach. W dwumeczu z reprezentacją Ukrainy ostatecznie wygrali 1:0 dzięki bramce Dimitrisa Salpingidisa w meczu wyjazdowym, dzięki czemu awansowali na mundial.

Grupa 2

Baraże

Na tych mistrzostwach podopieczni Otto Rehhagela znaleźli się w grupie B razem z Argentyną, Koreą Południową i Nigerią. Po jednym zwycięstwie (z Nigerią 2:1) i dwóch porażkach (z Koreą Południową i Argentyną po 0:2) z trzema punktami na koncie zajęli przedostatnie miejsce w grupie i odpadli z turnieju.

Finały MŚ 2010 
Grupa B

Po odpadnięciu z tej imprezy Otto Rehhagel zrezygnował ze stanowiska selekcjonera kadry narodowej. Jeszcze w tym samym roku zastąpił go Fernando Santos, z którym to Grecy awansowali na Euro 2012. W swojej grupie eliminacyjnej (Chorwacja, Izrael, Łotwa, Gruzja, Malta) zajęli pierwsze miejsce z dorobkiem 24 punktów w 10 meczach po siedmiu zwycięstwach i trzech remisach.

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012

Eliminacje do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 
Grupa F

Finały Euro 2012 
Na polsko-ukraińskich boiskach przyszło im grać w grupie A razem z Czechami, Rosją, oraz współgospodarzem imprezy Polską. Po zwycięstwie z Rosją (1:0), remisie z Polską (1:1) oraz porażce z Czechami (1:2) z czterema punktami na koncie zajęli drugie miejsce w grupie i awansowali do dalszej fazy turnieju. W ćwierćfinale spotkali się z reprezentacją Niemiec, której ulegli 2:4 i odpadli z turnieju. Bramki dla greckiej ekipy w tym meczu strzelali Jorgos Samaras i Dimitris Salpingidis z rzutu karnego.

Grupa A

Ćwierćfinał

Z kolei w eliminacjach do brazylijskiego mundialu grecka ekipa zajęła drugie miejsce. W meczach z Bośnią i Hercegowiną, Słowacją, Litwą, Łotwą i Liechtensteinem zdobyli 25 punktów w 10 meczach po ośmiu zwycięstwach, jednym remisie i jednej porażce (Bośniacy mieli tyle samo punktów, o ostatecznej kolejności zadecydował bilans bramkowy). Skutkowało to koniecznością ponownej gry w barażach o awans, w których to Grecy trafili na reprezentację Rumunii. Dzięki wygranej w pierwszym meczu 3:1 i wyjazdowemu remisowi 1:1 udało im się awansować na mundial w Brazylii.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014 
Grupa G

Baraże

Finały MŚ 2014 
Na tym turnieju trafili oni do grupy C razem z Kolumbią, Wybrzeżem Kości Słoniowej i Japonią. Po zwycięstwie z Wybrzeżem Kości Słoniowej (2:1), bezbramkowym remisie z Japonią oraz porażce z Kolumbią (0:3) z czterema punktami na koncie zajęli oni drugie miejsce w grupie i awansowali do dalszej fazy turnieju. W 1/8 finału trafili na reprezentację Kostaryki. Po 120 minutach meczu na tablicy widniał wynik 1:1. O awansie musiały zatem decydować rzuty karne w których lepsi okazali się Kostarykanie, którzy wygrali 5:3. Grecy odpadli tym samym z turnieju.

Grupa C

1/8 finału

Po słabym początku eliminacji do kolejnego turnieju, Euro 2016 Fernando Santos pożegnał się z kadrą. Po nim kadrę prowadzili kolejno Claudio Ranieri, i Sergio Markarián, jednak żadnemu z nich nie udało się awansować z Grecją na Mistrzostwa Europy, która zakończyła eliminacje na ostatnim miejscu w grupie z sześcioma punktami w dziesięciu spotkaniach po jednym zwycięstwie, trzech remisach i sześciu porażkach.

Eliminacje do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 
Grupa F

W kwalifikacjach do mistrzostw świata 2018 Greków prowadził Michael Skibbe, Helleni rywalizowali z Belgią, Bośnią i Hercegowiną, Estonią, Cyprem i Gibraltarem. Zajmując drugie miejsce w eliminacjach z dorobkiem 19 punktów po 10 spotkaniach (pięć zwycięstw, cztery remisy i porażka) Grecy zagrali w barażach z Chorwacją. Ponosząc porażkę w dwumeczu (1:4, 0:0) nie zdołali awansować do mundialu.

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 
Grupa H

Baraże

Liga Narodów UEFA 2018/2019 
Dywizja C, grupa 2

Eliminacje do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020 
W eliminacjach do Mistrzostw Europy w 2020 roku Grecy trafili do grupy J z Włochami, Finlandią, Bośnią i Hercegowiną, Armenią i Liechtensteinem. Po rozegraniu dziesięciu spotkań (4 zwycięstwa, 2 remisy, 4 porażki) zajęli trzecie miejsce w grupie z 14 punktami na koncie i nie awansowali do finałów Euro. Zamiast Grecji, znajdująca się na czwartym miejscu w grupie reprezentacja Bośni i Hercegowiny awansowała do barażów do Mistrzostw Europy, ze względu na lepsze wyniki w Lidze Narodów UEFA 2018/2019.

Grupa J

Udział w międzynarodowych turniejach

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Rekordziści

Najwięcej występów w kadrze 

Aktualizacja: 20 listopada 2019

Najwięcej goli w kadrze 

Aktualizacja: 20 listopada 2019

Trenerzy reprezentacji Grecji od lat 70. 
 1969-71 –  Lakis Petropulos
 1971-73 –  Billy Bingham
 1973–76 –  Alkietas Panagulias
 1976-77 –  Lakis Petropulos
 1977-82 –  Alkietas Panagulias
 1982-84 –  Christos Archontidis
 1984-88 –  Miltos Papapostolou
 1988-89 –  Alekos Sofianidis
 1989-92 –  Andonis Jeorjadis
 1992 –  Stefanos Petritsis (tymczasowy)
 1992-94 –  Alkietas Panagulias
 1994-98 –  Kostas Polichroniu
 1998-99 –  Anghel Iordănescu
 1999-01 –  Wasilis Daniil
 2001 –  Nikos Christidis (tymczasowy)
 2001-10 –  Otto Rehhagel
 2010-14 –  Fernando Santos
 2014 –  Claudio Ranieri
 2014 –  Kostas Tsanas (tymczasowy)
 2014 –  Sergio Markarián
 2015 –  Kostas Tsanas (tymczasowy)
 2015-18 –  Michael Skibbe
 2018-19 –  Angelos Anastasiadis
 od 2019  John van’t Schip

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna witryna związku 
  
 Profil na National Football Teams 
 RSSSF – archiwum wyników 1929- 
 RSSSF – archiwum zawodników z największą liczbą występów i goli 
 RSSSF – archiwum trenerów 1929- 

Reprezentacja Grecji w piłce nożnej